Esistono più comuni con questo nome:

Francia
Saint-Justin, comune del dipartimento di Gers
Saint-Justin, comune del dipartimento di Landes

Canada 
Saint-Justin, comune nella regione amministrativa di Mauricie nella provincia del Québec

Pagine correlate 
San Giustino